Ottertjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Ottertjärnen, sjö i Ånge kommun,  (2 ha)
Ottertjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (8,76 ha)
Ottertjärnen, Ångermanland, sjö i Bjurholms kommun, 
Ottertjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (14,7 ha)
Ottertjärnen, Lappland, sjö i Malå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn